Вельф — имя, которые носили некоторые представители династии Вельфов.

 Вельф I — граф Альтдорфа
 Вельф II — граф Альтдорфа
 Вельф III — герцог Каринтии и маркграф Веронской марки (как Вельф)
 Вельф IV — герцог Баварии (как Вельф I)
 Вельф V — герцог Баварии (как Вельф II)
 Вельф VI — маркграф Тосканы и герцог Сполето
 Вельф VII — маркграф Тосканы и герцог Сполето

См. также 
 Вельфы — династия
 гвельфы